Серге́й Па́влович Васи́льев:
 Васильев, Сергей Павлович (1910—1970) — советский фигурист.
 Васильев, Сергей Павлович (1921—1944) — Герой Советского Союза.